Cirrosporium är ett släkte av svampar. Cirrosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cirrosporium